Het judotoernooi in de klasse tot 57 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 8 augustus 2016. Regerend olympisch kampioene was Kaori Matsumoto uit Japan. Voor Nederland deed Sanne Verhagen mee in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Vrouwen 57